Orłowa kan syfta på följande platser:

Polen 

 Orłowa (berg i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat cieszyński,

Tjeckien 

 Orlová (ort), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar